Ва́лкович Эми́ль (, 12 октября 1930, Ужгород — 15 августа 2000) — венгерский  и .

Биография 
Родился в Ужгороде в венгерской семье, 12 октября 1930 года.

В 1953 году окончил факультет искусств Дебреценского университета (специальность русский язык и литература).

С 1958 г. — работник Центрального статистического управления (ЦСУ) Венгрии.

В 1977 году он стал кандидатом, а в 1986 — доктором социологических наук по специальности «демография».

Основатель НИИ демографии ЦСУ Венгрии. Участвовал в научных конференциях во многих странах мира, неоднократно бывал в Советском Союзе.

Научная деятельность 
Основные результаты в области экономической демографии. Разработал метод экономических возрастных пирамид (ЭВП) и построил первую в мире ЭВП для населения Венгрии 1959—1960 гг.

Примечания

Ссылки 
 Памяти Эмиля Валковича

Географы Венгрии
Персоналии:Экономическая география
Доктора географических наук